Le nom Hugues de La Tour du Pin renvoie à ces différentes personnes appartenant à la famille de La Tour du Pin : 

 Hugues de La Tour du Pin, évêque de Viviers (1263-1291)
 Hugues de La Tour du Pin, dit Dauphin, baron de Faucigny († 1321)